L'Amour des trois oranges (L'Amore delle tre melarance), un conte théâtral de Carlo Gozzi, écrit en 1761 (voir Les Trois Cédrats) ;
 L'Amour des trois oranges, une pièce comique de Alexandre Arnoux, écrite en 1947 ;
 L'Amour des trois oranges, un opéra de Sergueï Prokofiev ;
 L'Amour des trois oranges, un téléfilm de Pierre Badel.